La Lega nazionale A 2016-2017 è stata l'85ª edizione del torneo di primo livello del campionato svizzero di hockey su pista. Esso è organizzato dalla Federazione Svizzera di hockey su rotelle. La competizione è iniziata il 17 settembre 2016 e si è conclusa il 28 maggio 2017.

Il torneo è stato vinto dal  per la 38ª volta nella sua storia.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Risultati

Classifica finale 

Legenda:
  Partecipa ai play-off per il titolo.
      Campione di Svizzera e ammessa alla CERH European League 2017-2018.
      Ammesse alla Coppa CERS 2017-2018.
      Retrocesse in Lega Nazionale B 2017-2018.

Note:
Tre punti a vittoria, due per la vittoria ai tiri di rigore, uno per la sconfitta ai tiri di rigore, zero a sconfitta.

Play-off

Tabellone

Quarti di finale 
 (1) Diessbach vs. (8) Biasca

 (2) Weil vs. (7) Ginevra

 (4) Dornbirn vs. (5) Uttigen

 (3) Montreux vs. (6) Uri

Semifinali 
 (1) Diessbach vs. (7) Ginevra

 (3) Montreux vs. (4) Dornbirn

Finale 
 (3) Montreux vs. (7) Ginevra

Verdetti

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Edizioni del campionato svizzero di hockey su pista